Волстенхолм (Волстенхольм), Ву́лстенхом () — английская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Волстенхолм, Джозеф (1829—1891) — английский математик.
 Волстенхолм, Кеннет (1920—2002) — английский журналист и футбольный комментатор.
 Волстенхолм, Стюарт (1947—2010) — английский музыкант.
 Уолстенхолм, Крис (род. 1978) — британский музыкант.
Двойная фамилия
 Уолстенхолм-Элми, Элизабет (1833—1918) — британская феминистка, сестра Джозефа Востенхолма.

Топоним 
 Волстенхолм — бухта в Гренландии.
 Волстенхолм — остров в Гренландии.
 Волстенхолм — фьорд в Гренландии.

См. также 
 Теорема Вольстенхольма
 Число Вольстенхольма

Примечания